N. Audot (? – ?) fue un botánico francés.

Notas

Enlaces externos 

Botánicos de Francia del siglo XIX
Escritores en francés del siglo XIX
Plantas descritas por Audot